Гранха Дијана има више значења:

 Гранха Дијана (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха Дијана (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику